Профессиональные заболевания — заболевания, возникающие в результате воздействия вредного производственного фактора. По оценкам экспертов МОТ, в РФ ежегодно умирает порядка 190 тыс. человек из-за плохих условий труда. По мнению российских профпатологов, в РФ с 1930-х систематично занижается число регистрируемых профзаболеваний так, что нет объективной картины происходящего, и это мешает выработать адекватную государственную политику для стимулирования работодателя улучшать условия труда.

К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группах.

В ряде стран существуют списки профессиональных заболеваний, за которые работник имеет право на получение компенсаций или пособий.
За заболевания, не включенные в такой список, компенсации не предусмотрены. Поэтому для описания заболеваний профессионального происхождения, которые не включены в официальные списки, используется термин «профессионально обусловленные заболевания».
В законодательстве многих стран существует презумпция того, что конкретное заболевание вызвано тем, что рабочий находится в рабочей среде, а задача работодателя или страховщика доказать, что болезнь возникла по другой причине.

В Российской Федерации постановка диагноза острого или хронического профессионального заболевания сопровождается выполнением ряда законодательно утвержденных процедур. Окончательный диагноз хронического профессионального заболевания устанавливается в Центре профпатологии.

В Российской Федерации наиболее распространены:
 заболевания от воздействия физических факторов: сенсоневральная тугоухость — от воздействия шума, вибрационная болезнь — от воздействия локальной и общей вибрации
 заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем: радикулопатии различной локализации, моно-полинейропатии, периартрозы, деформирующие остеоартрозы;
 заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей: пневмокониоз (силикоз), хронический пылевой бронхит, хронический обструктивный (астматический) бронхит.
 заболевания, связанные с негативными факторами взаимодействия с УХИ (нервный тик, голубиная депрессия, повышенная агрессивность, алкоголизм)

К профессиональным заболеваниям не относятся производственные травмы.

Профилактика 
Наилучший способ защиты здоровья работников от развития профессиональных заболеваний — это их профилактика. Для предотвращения чрезмерного воздействия вредного производственного фактора(ов) или чрезмерной дозы — есть разные способы, отличающиеся по эффективности. Использование СИЗ — самый неэффективный способ — получило самое широкое распространение в РФ. Так, по данным ФСС, в РФ в целом на закупку СИЗ в 2014 г. потратили в 29 раз больше (1,3 и 41,5 %) средств, полученных из Фонда. В отдельных регионах соотношение может быть иным. Например, в Кемерово, по данным регионального филиала ФСС, на улучшение условий труда тратили 0,4 % средств Фонда, а на закупку СИЗ — уже 53,7 %. По данным московского филиала в 2018 г. на СИЗ потратили 25 % средств, полученных от ФСС; а на улучшение условий труда — или совсем ничего, или пренебрежимо малую сумму.

Ранее опрос показал, что большинство специалистов негативно относятся к приравниванию выдачи СИЗ к улучшению условий труда. Причём в условиях РФ выдача работникам СИЗ способствует сохранению их здоровья и жизни в меньшей степени, чем выдача (тех же самых) СИЗ в развитых странах: в РФ нет научно-обоснованных требований законодательства, учебных программ и обучения специалистов по охране труда и работников, выбору и правильному использованию СИЗ. В результате поставщики могут завышать эффективность своего товара (СИЗ) на порядки — что приводит к ошибкам при выборе, и к выдаче части работников СИЗ, не соответствующих условиям труда по защитным свойствам.

Отличие подходов в использовании СИЗ (в РФ — по сравнению с развитыми странами) отчасти объясняется сложившимися (в условиях не регистрации большей части случаев развития профзаболеваний) традициями; а отчасти — лоббированием интересов поставщиков влиятельной организацией, где работает два бывших начальника Департамента условий и охраны труда (Минтруда).

Отличие подходов в области профилактики профзаболеваний (в РФ — по сравнению с развитыми странами) отчасти объясняется сложившимися (в условиях не регистрации большей части случаев развития профзаболеваний) традициями; а отчасти — лоббированием интересов поставщиков влиятельной организацией.

См. также 
 Производственная санитария
 Медико-социальная экспертиза (устар. Врачебно-трудовая экспертиза)
 Эффект здорового рабочего
 Профессиональная деформация
 Радиевые девушки
 Кароси

Примечания 

Охрана труда